Ion Macovei este un nume purtat de mai multe persoane:

 Ion Macovei (1885-1950) - inginer român, care a îndeplinit funcția de ministru al lucrărilor publice și comunicațiilor (4 iulie - 14 septembrie 1940)
 Ion Macovei - cântăreț de muzică populară